A 2004-es Supersport világbajnokság volt a hatodik szezon a sportág történetében. A február 29-én kezdődő és október 3-án végződő bajnokságot az ausztrál Karl Muggeridge nyerte.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 Eredmények

Supersport